В статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области.

Согласно официальным данным, предоставленным на сайте стопкоронавирус74.рф, к утру 30 марта 2022 года в Челябинской области выявлено 317 998 случаев инфицирования, 301 818 человек выздоровело, 7410 человека умерло.

Статистика заболеваемости

Основные случаи

2020 год

Март 
Первый случай заболевания COVID-19 в Челябинской области был выявлен 21 марта. У миасского туриста, приехавшего из Испании, после возвращения домой взяли анализы, позже он был изолирован.

25 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение приостановить работу школ, профессиональных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ограничить гражданам старше 65 лет посещение мест массового прибывания, учреждений социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов; поручить министру социальных отношений обеспечить бесплатное оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, содействие в оплате жилищно-коммунальных услуг; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе и иных аналогичных объектов; поручить органам ЗАГС Челябинской области ограничить мероприятий по государственной регистрации и заключении брака.

27 марта губернатор губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение ввести дополнительные ограничительные меры. В области прекращается работа розничной торговли, кроме аптек и магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости, а также ресторанов, баров, кафе, фитнес-центров. Также он призвал жителей области воздержаться от посещения скверов и парков и соблюдать ограничительные меры.

Апрель 

С 1 апреля в Челябинской области начал действовать режим самоизоляции. 10 апреля у пресс-секретаря губернатора Челябинской области был выявлен коронавирус. Сам же Алексей Текслер заявил, что самоизолировался в своем кабинете.

21 апреля в области подтвердился первый летальный исход. У 66-летнего пациента было сопутствующее заболевание в виде онкологии.

Май 
С 6 мая в Челябинской области действовал рекомендательный масочный режим, а с 12 мая — обязательный. 

24 мая губернатор принял решение перейти к первому этапу снятия ограничений, опираясь на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе. Снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции; на малую продовольственную розницу с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 м2.

Июнь 
25 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение построить новую областную инфекционную больницу в Челябинске. Планируемая мощность — не менее 450 коек, в ней могут лечиться как взрослые, так и дети. На территории больницы разместятся более десяти узкопрофильных отделений, лабораторная служба, рентгеновская и эндоскопическая диагностика.

29 июня в области снимаются ограничения на работу летних кафе, открытых веранд и фитнес-залов.

Июль 
С 6 июля в области начинается поэтапная оздоровительная кампания. Сотрудников лагерей перед принятием детей будут проверять на наличие коронавируса. 

С 10 июля с розничной торговли снимаются ограничения по площади торгового зала и места нахождения. 

С 16 июля в Челябинской области возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун;в парках и других общественных пространствах смогут начать работать аттракционы с соблюдением методических рекомендаций. Также усиливаются проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

22 июля Алексей Текслер, всвязи с многочисленными нарушениями после открытия многих организаций, поручил усилить работу по проверке организаций на соблюдение мер профилактики и защиты от коронавируса.

Август 
10 августа к обычной работе приступили больницы Челябинска и Магнитогорска.

12 августа Алексей Текслер официально заявил, что все школы области начнут свою работу со школьниками 1 сентября с соблюдением всех эпидемиологических мер.

21 августа в пригороде Челябинска начали строительство новой инфекционной больницы, рассчитанной на 382 коек. Работы должны завершить до ноября 2020 года.

Сентябрь 
2 сентября губернатор Алексей Текслер привился российской вакциной от коронавируса.

21 сентября в Челябинскую область поступила первая вакцина от коронавируса. По словам Текслера вакциной смогут добровольно прививаться медработники.

Октябрь 

15 октября губернатор сообщил, что в области вводятся новые меры по борьбе с коронавирусом, а именно:

 обновляется парк «скорых» и неотложек. Закупаются новые машины и оборудования для медучреждений;
 привлекаются к работе медиков студенты и ординаторы;
 пополняется необходимый запас лекарств для больниц области и аптек;
 выдаются бесплатно медикаменты для больных коронавирусом, которые лечатся на дому: детям, беременным женщинам, пенсионерам и инвалидам;
 увеличивается коечный фонд для госпитальных баз более чем в два раза, при этом сохраняется плановая медицинская помощь;
 продолжает строиться новая инфекционная больница под Челябинском;
 усовершенствуется работа горячей линии по вопросам коронавируса.

20 октября Алексей Текслер поручил продлить школьные каникулы до 14 дней, вместо 7, вне зависимости от их начала.

Ноябрь—декабрь 
11 ноября начала свою работу новая инфекционная больница под Челябинском. 

19 ноября Алексей Текслер анонсировал новые ограничительные меры:

 с 1 декабря 2020 года и до 10 января 2021 года в период с 23:00 до 6:00 ограничивается предоставление услуг общественного питания;
 с 20 ноября запрещается проведение развлекательных мероприятий в предприятиях общепита;
 концерты и иные массовые мероприятия проводятся с согласия министерства культуры области, если Роспотребнадзор не выявит нарушений.

2021 год

Январь—февраль 
По данным областного минздрава, до конца февраля текущего года запланирована поставка 151 тысячи вакцин в Челябинскую область. По словам губернатора, в первую очередь вакцинировать будут медиков, соцработников, учителей школ, преподавателей вузов и ссузов, сотрудников полиции, жителей старше 65-ти лет, работников крупных предприятий области, студентов образовательных организаций. Часть вакцины будет поступать в муниципальные медучреждения для вакцинации жителей по желанию.

С 1 февраля в области на 60 % увеличивается разрешённая вместимость культурных, спортивных и других массовых мероприятий.и разрешается оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за пандемии предоставлялись только в электронном виде, вновь можно получить лично.

Март—май 
В конце марта в Челябинске завершилось строительство трех дополнительных корпусов в новой инфекционной больнице.

Примечания 

Пандемия COVID-19 в России по административно-территориальным единицам
Здравоохранение в Челябинской области
2020 год в Челябинской области
2021 год в Челябинской области